Orera, település Spanyolországban
 Orera, grúz együttes

Egyértelműsítő lapok